Derdák Marcell (Szombathely, 1991. október 14. –)  magyar labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgóként 
Labdarúgóként vépi és osztrák serdülő és junior évek után 2007-től a Répcelak U.19es csapatában játszott, majd a 2008/2009-es szezonban a Vép NB. III-as csapatában. A 2009/2010-es szezonban megye I-ben, míg 2010/2011-es szezonban Vépen és az NB. III-as Büki TK-ban focizott. A pécsi tanulmányai miatt a következő szezonban a PTE-PEAC csapatába igazolt.

Játékvezetőként 
2011-ben tette le a játékvezetői vizsgát Baranya megyében, ahol el is kezdett működni. Tanulmányai befejezése után visszaköltözött Vas megyébe, ahol jelenleg is él és építési vállalkozóként dolgozik. 2016. nyarától NB. III-as játékvezető, míg 2019 nyarán került fel a másodosztályba. A másodosztályban 2019. augusztus 18-án mutatkozott be a Vác FC - Dorog mérkőzésen.

Az élvonalban 2022. augusztus 30-án a Puskás Akadémia - Mezőkövesd mérkőzésen mutatkozott be.

NB I-es mérkőzések száma: (2022. szeptember 3-ig) 1 mérkőzés

Jegyzetek

Források 

 focibiro.hu (hozzáférés: 2022. szeptember 3.)
 MLSZ adatbank
 magyarfutball.hu (hozzáférés: 2022. szeptember 3.)

Élő személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők
1991-ben született személyek